Болотянопапоротеві, Теліптерисові (Thelypteridaceae) — родина папоротеподібних рослин порядку багатоніжкові (Polypodiales). В Україні росте вид теліптерис болотяний (Thelypteris palustris).

Опис 
Кореневища повзуче або вертикальне з лусочками. Стебла волохаті. Листові пластинки зазвичай перисті. Спори знаходяться на нижньому боці листків.

Поширення 
Родина пантропічного поширення, деякі види зустрічаються в районах з помірним кліматом. Вони наземні, рідше ростуть на скелях.

Роди 

 Abacopteris Fee
 Amauropelta Kunze
 Ampelopteris Kunze
 Amphineuron Holttum
 Chingia Holttum
 Christella H. Lev.
 Coryphopteris Holttum
 Cyclogramma Tagawa
 Cyclosorus Link
 Dictyocline T. Moore
 Dimorphopteris Tagawa & K. Iwats.
 Glaphyropteridopsis Ching
 Glaphyropteris (Fee) C. Presl ex Fee
 Goniopteris C. Presl
 Haplodictyum C. Presl
 Hemestheum Newman
 Lastrea Bory
 Lastrella (H. Ito) Nakai
 Leptogramma J. Sm.
 Macrothelypteris (H. Ito) Ching
 Meniscium Schreb.
 Menisorus Alston
 Mesochlaena R. Br. ex J. Sm.
 Mesoneuron Ching
 Mesophlebion Holttum
 Mesopteris Ching
 Metathelypteris (H. Ito) Ching
 Monogonia C. Presl
 Nannothelypteris Holttum
 Oochlamys Fee
 Oreopteris Holub
 Parathelypteris (H. Ito) Ching
 Phegopteris (C. Presl) Fee
 Plesioneuron (Holttum) Holttum
 Pneumatopteris Nakai
 Proferea C. Presl
 Pronephrium C. Presl
 Pseudocyclosorus Ching
 Pseudophegopteris Ching
 Sphaerostephanos J. Sm.
 Stegnogramma Blume
 Steiropteris (C. Chr.) Pic. Serm.
 Thelypteris Schmidel
 Toppingia O. Deg. et al.
 Trigonospora Holttum
 Wagneriopteris A. Love & D. Love
</div>

Галерея

Посилання 
 Euro+Med Plantbase 
 Flora Vascular  
 Germplasm Resources Information Network

Примітки 

 
Родини рослин